Говард Ейкен Говард Гетевей Ейкен (Howard Hathaway Aiken; 8 березня 1900 , Хобокен, штат Нью-Джерсі, США — 14 березня 1973 , Сент-Луїс, штат Міссурі, США) — американський піонер комп'ютеробудування.
 Ейкен (округ, Південна Кароліна) Округ Ейкен (Aiken County) — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США .
Прізвища